Сквирський район — район України на південному заході Київської області на правобережжі.
 Сквирський ліцей

 Сквирський Борис Євсійович (1887—1941) — учасник революційного руху на російському Далекому Сході, діяч Далекосхідної Республіки ; російський та радянський представник у США (1922—1936); радянський посол в Афганістані (1936—1937).
 Сквирський Лев Соломонович (нар. 15 вересня 1903 року — пом. 5 квітня 1990) — радянський воєначальник.

https://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=Сквирський&action=edit